Rimpau ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Rimpau (1856–1936), deutscher Unternehmer
 Cornelia Rimpau (* 1947), deutsche Schriftstellerin
 Hans Rimpau (1854–1919), deutscher Rittergutsbesitzer, Jurist und Politiker, MdR
 Jürgen Rimpau (* 1944), deutscher Agrarwissenschaftler
 Theodor Hermann Rimpau (1822–1888), deutscher Landwirt

 Willi Rimpau (Georg Willi Rimpau; 1877–1963), deutscher Hygieniker und Mikrobiologe

Siehe auch:
 Villa Rimpau in Braunschweig